Танк (, ) — один из 25 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Административно-территориальное устройство 
В округе Танк — 1 техсил и 16 союзных советов.

Население 
Согласно переписи населения 1998 года, в округе Танк проживает 238 216 человек. Из них 35 741 человек (или 15.00 %) проживают в городах, а 202 475 человек (или 84.99 %) постоянно живут в сельской местности. В 1981 году в округе проживало 141 062 человек.

Люди зарабатывают себе на жизнь сельским хозяйством, контрабандой, ловлей соколов, миграцией в поисках работы в Персидский залив или владением магазинами и предприятиями в Танке.

Примечания 

Округа провинции Хайбер-Пахтунхва